Le qualificazioni del singolare del Nature Valley Classic 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Camila Giorgi (secondo turno)
  Yulia Putintseva (ritirata)
  Bernarda Pera (ultimo turno)
  Kristýna Plíšková (qualificata)

  Jennifer Brady (qualificata)
  Sachia Vickery (secondo turno)
  Vera Lapko (secondo turno)
  Natalia Vikhlyantseva (primo turno)

Qualificate 

  Océane Dodin
  Jennifer Brady

  Dalila Jakupovič 
  Kristýna Plíšková

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley Classic 2018